Хендра може да се отнася за:
 Хендра – вирусно грипоподобно заболяване при хората и конете;
 Hendravirus – вирус от род Henipavirus, причинител на заболяването Хендра;
 Хендра — предградие на Бризбейн, Австралия;